5R, combinaison du chiffre 5 et de la lettre R, peut faire référence à :
 Madagascar, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Karthago Airlines, selon le code AITA des compagnies aériennes,
la règle des 5 R, recommandation du mouvement zéro déchet et de l'économie circulaire.